19-й танковый Перекопский Краснознамённый корпус — тактическое соединение Рабоче-крестьянской Красной армии. В Великой Отечественной войне принимал участие в освобождении городов Джанкой и Симферополь.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 39887.
Сокращённое наименование — 19 тк.

История 
Сформирован 12 декабря 1942 года в Тульской области (районе станции Турдей) как 19-й танковый корпус.

Корпус 19 января 1943 года, не завершив комплектования, из района формирования начал выдвижение к линии фронта, где принял участие в зимнем наступлении Брянского фронта. Корпус совершил 400 км марш через Ефремов, Елец на Ливны. Однако вскоре вместо танковых полков, так и не прибывших на укомплектование, в состав корпуса были включены уже действующие на фронте 79-я и 202-я отдельные танковые бригады, которые в корпус не прибыли, а действовали на прежних участках фронта также в общем направлении на Ливны, где намечалось их объединить с остальными силами корпуса. В первых числах января 1943 г. начинает формироваться 26-я мотострелковая бригада. На её укомплектование обращены четыре лыжных батальона (181-й лыжбат и другие), ранее входивших в состав стрелковых дивизий Брянского фронта.

2 февраля 1943 года к корпусу присоединилась 202-я танковая бригада.

Боевой путь 
15 февраля 1943 года корпус вошёл в состав Центрального фронта. С этого дня бригады из состава опергрупп Брянского фронта возвращались в корпус.

До 10 марта 1943 года корпус вёл бои местного значения, пытаясь обеспечить ввод в сражение подходящих войск 70-й армии. Сдал свой боевой участок частям 70-й армии, и выведен за реку Свапа в районе Любажа.

19 марта 1943 года переподчинён 65-й армии, и выступил в общем направлении на Севск в готовности к отражению противника, наносящего там контрудар и теснившего от Десны части 2-й танковой армии и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса.

5 апреля 1943 года передал оборону стрелковым частям и вышел в резерв 65-й армии в район ст. Дерюгино. В корпусе к этому времени 78 танков, из них 2/3 требовали ремонта.

22 апреля 1943 года решением командующего фронта корпус выводится в резерв фронта в район Фатежа. 27 апреля 101-я и 202-я танковые бригады сосредоточились в районе Троицкого, 26-я мотострелковая бригада — восточнее Старого Бузца. Здесь же вошла в корпус пополнившаяся 79-я танковая бригада.

Корпус принимал участие: в Курской стратегической оборонительной операции (5 — 23 июля 1943 года) на северном фасе Курской дуги; в Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» (12 июля — 18 августа 1943 года); в Нижнеднепровской стратегической наступательной операции (26 сентября — 20 декабря 1943 года).

В ходе Мелитопольской фронтовой наступательной операции (26 сентября — 5 ноября 1943 года) корпус был введён в прорыв южнее Мелитополя, стремительно вышел по тылам немецких войск к Перекопскому перешейку и ворвался в Крым, захватив плацдарм за Турецким валом. Будучи окружённым врагом, корпус четыре дня вёл бой в полном окружении, потеряв все танки. Но когда направленная на выручку танковая бригада не смогла соединиться с ним, танкисты в пешем строю нанесли удар с тыла и не только соединились с главными силами, но ещё и удержали полностью весь плацдарм, сыгравший огромную роль в освобождении Крыма. О значении этих боёв говорит тот факт, что в самый критический момент борьбы в окружении по радио в корпус был передан приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина о присвоении командиру корпуса Васильеву И. Д. звания Герой Советского Союза и о представлении к награждению орденами всего личного состава корпуса.

…от Мелитополя к Каховке шла 44-я армия… Вместе с ней продвигалась и оседлала врага непосредственно в самом Перекопе 51-я армия… У Турецкого вала ей проложил дорогу вперед 19-й танковый корпус. Его храбрый командир генерал-лейтенант И. Д. Васильев был там ранен, и его пришлось эвакуировать в тыл. Но своё дело он успел выполнить отлично. По нашему с Ф. И. Толбухиным ходатайству ему присвоили за это звание Героя Советского Союза.

С ноября 1943 по январь 1944 года корпус участвовал в боях по уничтожению Никопольского плацдарма врага. Затем корпус был опять переброшен в Крым и геройски действовал в Крымской операции (8 апреля — 12 мая 1944 года).

В течение трёх дней войска 4-го Украинского фронта вели ожесточённые бои и к исходу дня 10 апреля прорвали оборону противника на Перекопском перешейке и южнее Сиваша. Появилась возможность вывести на оперативный простор подвижную группу фронта — 19-й танковый корпус с приданными 6-й гвардейской танковой бригадой, 52-м мотоциклетным полком, 15-й отдельной истребительно-противотанковая артиллерийской бригадой, 207-м и 85-м гвардейскими гаубичными, 1511-м истребительно-противотанковым и 467-м лёгким артиллерийскими полками, 21-м гвардейским миномётным полком, 166-м, 169-м и 297-м зенитными артиллерийскими полками и 3-м гвардейским инженерным батальоном. Для проведения рекогносцировки и организации взаимодействия с пехотой на наблюдательный пункт 63-го стрелкового корпуса 51-й армии прибыл командир 19-го танкового корпуса генерал-лейтенант И. Д. Васильев. Там в результате авиационного налёта Васильев был тяжело ранен и в командование корпусом вступил его заместитель, полковник И. А. Поцелуев. Утром 11 апреля подвижная группа вошла в прорыв на участке 51-й армии в районе Томашевка на Каранкинском направлении и устремилась на Джанкой. 19-й танковый корпус с ходу овладел Джанкоем и успешно продвигался на Симферополь. Опасаясь угрозы окружения, противник оставил укрепления на Перекопском перешейке и начал отходить с северной части Крыма. Корпус вышел на оперативный простор и с ходу захватил городСимферополь.

С июня 1944 года корпус воевал на прибалтийском направлении в составе 1-го Прибалтийского фронта, участвовал в Белорусской и Прибалтийской операциях. С октября 1944 года в составе 6-й ударной армии, с декабря 1944 года в составе 2-го Прибалтийского фронта участвует в боевых действиях по блокированию Курляндской группировки войск противника.

С апреля 1945 года 19-й танковый Перекопский Краснознамённый корпус в составе Ленинградского фронта, с мая 1945 года в Резерве ВГК.

Послевоенная история 
Директивой Ставки ВГК № 11098 от 29 мая 1945 года корпус был передан из Резерва ВГК в состав Южной группы войск.

7 июля 1945 года 19-й танковый корпус, на основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года, был преобразован в 19-ю танковую Перекопскую Краснознамённую дивизию (в/ч пп № 39887). Командиром дивизии был назначен генерал-лейтенант танковых войск Сухоручкин Фёдор Васильевич. В состав дивизии были включены 5-й отдельный гвардейский танковый Запорожский Краснознамённый, ордена Суворова полк и 398-й гвардейский тяжёлый самоходно-артиллерийский Криворожский полк, на базе этих полков и 8-го отдельного гвардейского танкового полка 22 июля 1945 года был создан 88-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный полк.

10 июня 1946 года 19-я танковая дивизия вошла в состав вновь сформированной 9-й механизированной армии с местом дислокации Плоешти.

В феврале 1947 года 19-я танковая Перекопская Краснознамённая дивизия была выведена на территорию Одесского военного округа и расформирована, танковые полки переданы в состав стрелковых дивизий: 79-й (в/ч 68487) — в 48-ю; 101-й (в/ч 68589) — в 180-ю; 202-й (в/ч 92989) — в 188-ю; 88-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный (в/ч 52813) — в 86-ю гвардейскую. 26-й мотострелковый Сивашский ордена Кутузова, 179-й миномётный и 1717-й зенитно-артиллерийский полки, 348-й отдельный гвардейский реактивный миномётный дивизион, 216-й сапёрный, 715-й связи, 214-й медико-санитарный и 692-й автотранспортный отдельные батальоны были расформированы.

Состав корпуса 
 Управление корпуса
 79-я танковая Сивашская ордена Кутузова бригада
 101-я танковая Сивашская ордена Суворова бригада
 202-я танковая Сивашская Краснознамённая бригада
 26-я мотострелковая Сивашская ордена Кутузова бригада
 8-й отдельный гвардейский танковый Корсунский полк прорыва
 867-й самоходно-артиллерийский Симферопольский полк
 875-й самоходно-артиллерийский Ужгородский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк
 1048-й самоходно-артиллерийский полк с сентября 1944 по ноябрь 1944
 1452-й самоходно-артиллерийский Перекопский полк
 882-й лёгкий артиллерийский Мгинский полк с октября 1944
 179-й миномётный полк
 1717-й зенитный артиллерийский полк
 91-й отдельный мотоциклетный батальон
 52-й отдельный мотоциклетный батальон
 8-й отдельный разведывательный батальон
 715-й отдельный батальон связи
 216-й отдельный сапёрный батальон
 348-й отдельный гвардейский миномётный дивизион
 122-я отдельная рота химзащиты
 11-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ
 90-я полевая танкоремонтная база
 149-я полевая авторемонтная база
 214-й медицинский санитарный батальон
 14-е авиазвено связи
 34-й полевой автохлебозавод
 1940-я полевая касса Госбанка
 2644-я военно-полевая станция

Подчинение 
 в составе 65-й армии, 6-й гвардейскй армии
 В составе действующей армии: с 24.12.1942 по 05.08.1943; с 30.09.1943 по 31.05.1944; с 12.07.1944 по 01.04.1945

Награды и наименования

Отличившиеся воины корпуса

В воспоминаниях современников 

В течение пяти часов 19-й танковый корпус и стрелковые части отразили 6 мощных танковых атак! Особенно ожесточённый бой разгорелся в районе деревни Букайшис, где насмерть стояли 1-й и 2-й танковые батальоны 202 танковой бригады под командованием старшего лейтенанта М. Н. Казакова и капитана Л. С. Падукова, а также батарея противотанковых орудий капитана В. Н. Кирмановича. Все трое были удостоены звания Героя Советского Союза.

См. также 
 6-я гвардейская армия
 101-я танковая бригада
 79-я танковая бригада
 202-я танковая бригада
 26-я мотострелковая бригада
 19-я танковая дивизия (формирования 1945 года)

Примечания

Литература 
 
 
 Шавров И. Е. 19-й танковый корпус в боях за Крым. // Военно-исторический журнал. — 1974. — № 4. — С.62-72.
 Шавров И. Е. 19-й танковый корпус в боях за Прибалтику. // Военно-исторический журнал. — 1974. — № 11. — С.56-63.
 Шавров И. Е. Рейд 19-го танкового корпуса от Мелитополя до Перекопа. // Военно-исторический журнал. — 1977. — № 11. — С.78-85.

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 

Танковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году